Zasadi (gmina Destrnik)
 Zasadi (gmina Križevci)